Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Deutschen Bundestages der 9. Wahlperiode (1980–1983).

Zusammensetzung 
Nach der Bundestagswahl 1980 setzte sich der Deutsche Bundestag wie folgt zusammen:

In der Klammer steht jeweils die Zahl der Berliner Abgeordneten.Franz Josef Strauß (CSU) nahm sein im Wahlkreis Weilheim erworbenes Mandat nicht an und trat nicht in den Bundestag ein.

Während der 9. Wahlperiode verließen 3 Abgeordnete die SPD-Bundestagsfraktion. Nach der sog. Wende verließen 4 Abgeordnete die FDP-Bundestagsfraktion, von denen allerdings drei noch vor der vorgezogenen Neuwahl des Bundestages am 6. März 1983 aus dem Bundestag ausschieden und so den Weg für Nachrücker freimachten.

Präsidium 
 Präsident des Deutschen BundestagesRichard Stücklen (CSU).
 Vizepräsidenten des Deutschen BundestagesAnnemarie Renger (SPD)Richard von Weizsäcker (CDU) bis 21. März 1981; Heinrich Windelen (CDU) seit 2. April 1981Georg Leber (SPD)Richard Wurbs (FDP)

Fraktionsvorsitzende 
 CDU/CSU-BundestagsfraktionHelmut Kohl bis 4. Oktober 1982Alfred Dregger seit 4. Oktober 1982
 SPD-BundestagsfraktionHerbert Wehner
 FDP-BundestagsfraktionWolfgang Mischnick

Bundesregierung 
 5. November 1980Helmut Schmidt wird mit 266:222:2 Stimmen zum Bundeskanzler gewählt.Er bildet die folgende Regierung: Kabinett Schmidt III

 5. Februar 1982Der Antrag von Bundeskanzler Schmidt, ihm das Vertrauen auszusprechen, wird mit 269:224:0 Stimmen angenommen.

 1. Oktober 1982Der Antrag der CDU/CSU-Fraktion, Helmut Kohl über ein konstruktives Misstrauensvotum zum Bundeskanzler zu wählen, wird mit 256:235:4 Stimmen angenommen.

 4. Oktober 1982Bundeskanzler Kohl bildet daraufhin folgende Regierung: Kabinett Kohl I

 17. Dezember 1982Der Antrag von Bundeskanzler Kohl, ihm das Vertrauen auszusprechen, wird mit 8:218:248 Stimmen abgelehnt.

 6. Januar 1983Bundespräsident Karl Carstens löst den Bundestag vorzeitig auf.

Ausschüsse 
 Der 9. Deutsche Bundestag bildete die folgenden Ausschüsse:Bundestagsausschüsse des 9. Deutschen Bundestages

Abgeordnete 

 09